Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+13000 à U+13FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Hiéroglyphes égyptiens (Unicode 5.2)

Caractères U+13430 à U+13FFF (réservés)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

013